

Étymologie
Nogent est un type toponymique d'origine gauloise, basé sur l'élément celtique novio-, neuf, nouveau et le suffixe -ent(um) de localisation ; ou plutôt le double suffixe -ant-io-

Patronymes
 Guibert de Nogent, chroniqueur de la première croisade
 Pierre-Jean-Paul Berny de Nogent, maître écrivain du .
 Rotrou de Nogent, seigneur de Nogent(-le-Rotrou) au

Toponymes
Nogent est le nom de plusieurs communes françaises :
 Nogent dans le département de la Haute-Marne, anciennement Nogent-en-Bassigny et avant cela, Nogent-le-Roi
 Nogent-en-Othe dans le département de l'Aube
 Nogent-l'Abbesse dans le département de la Marne
 Nogent-l'Artaud dans le département de l'Aisne
 Nogent-le-Bernard dans le département de la Sarthe
 Nogent-le-Phaye dans le département d'Eure-et-Loir
 Nogent-le-Roi dans le département d'Eure-et-Loir
 Nogent-le-Rotrou dans le département d'Eure-et-Loir
 Nogent-le-Sec dans le département de l'Eure
 Nogent-lès-Montbard dans le département de la Côte-d'Or
 Nogent-sur-Aube dans le département de l'Aube
 Nogent-sur-Eure dans le département d'Eure-et-Loir
 Nogent-sur-Loir dans le département de la Sarthe
 Nogent-sur-Marne dans le département du Val-de-Marne, en Ile-de-France ; gentilé : Nogentais
 Nogent-sur-Oise dans le département de l'Oise (département) ; gentilé : Nogentais
 Nogent-sur-Seine dans le département de l'Aube ; gentilé : Nogentais
 Nogent-sur-Vernisson dans le département du Loiret ; gentilé : Nogentais

et d'une ancienne commune française :
 Nogent ou Nogent-sous-Coucy, dans le département de l'Aisne, aujourd'hui intégrée à Coucy-le-Château-Auffrique

et le nom ancien de la commune française de :
 Saint-Cloud dans le département des Hauts-de-Seine

Nogent est aussi une partie des noms de plusieurs communes françaises :
 Poinson-lès-Nogent dans le département de la Haute-Marne
 Vitry-lès-Nogent dans le département de la Haute-Marne

Autres lieux 
 L'abbaye de Nogent-sous-Coucy, ancienne abbaye bénédictine.
 La rivière de Nogent en Guadeloupe.
 La Pointe Nogent, un cap de Guadeloupe.

Référence

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme